Wiestia pode referir-se a um dos seguintes géneros de plantas com flor:
 Wiestia Sch.Bip., 1841 — sinónimo taxonómico de Lactuca L. (Asteraceae);
 Wiestia Boiss., 1884 — sinónimo taxonómico de Boissiera Hochst. ex Steud. (Poaceae).

Desambiguações de espécies